

Persone 
 Erling Jevne – ex fondista norvegese
 Tor Jevne – calciatore norvegese, attaccante
 Truls Jevne Hagen – calciatore norvegese, difensore